Joining You — второй сингл Аланис Мориссетт с альбома 1998 года Supposed Former Infatuation Junkie. Сингл вышел 3 января 1999 года в Европе. Песня достигла 16 позиции в чарте Billboard Modern Rock Tracks.

Видеоклип 
Режиссёром клипа стала Мориссетт. Видеоклип не был завершен, однако его 90-секундный отрывок появился на DVD The Collection.

Список композиций 
CD1
 «Joining You» (Melancholy mix) — 4:24
 «Joining You» (album version) — 4:24
 «These Are the Thoughts» (unreleased track) — 3:16
 «Thank U» (BBC/Radio One live) — 4:13

CD2
 «Joining You» (album version)
 «Your House» (BBC/Radio One live)
 «London» (Bridge School Benefit live)[Unreleased Track]

German CD single
 «Joining You» (Melancholy mix) — 4:24
 «Your House» (BBC/Radio One live) — 3:24

 «Joining You» (Melancholy mix) — 4:24
 «These Are the Thoughts» (unreleased track) — 3:15
 «Thank U» (BBC/Radio One live) — 4:13

Позиции в чартах

Примечания 

Синглы Аланис Мориссетт
Песни, написанные Гленом Баллардом